

Persone
 Augusto Bucchia – generale, politico e docente italiano
 Giuseppe Bucchia – calciatore italiano
 Gustavo Bucchia – politico italiano
 Tommaso Bucchia – politico italiano

Altro
 Bucchia – famiglia nobili di Cattaro